Suzette, női keresztnév
Suzette, francia település